A 2013-as Formula Renault 2.0 Európa-kupa a bajnokság 23. idénye volt. A szezon április 27-én indult az Ciudad del Motor de Aragón versenypályán és október 20-án ért véget a Circuit de Barcelona-Catalunya aszfaltcsíkján. A címvédő Stoffel Vandoorne volt, aki a Formula Renault 3.5-bajnokságban folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét. Az egyéni bajnoki címet Pierre Gasly szerezte meg, míg a csapatoknál a Tech 1 Racing győzedelmeskedett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők 
Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található.

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A Renault Sport hivatalos weboldala 

Európakupa